Molekulska formula -{C24H40O3}- se može odnositi na:

 CP 55,940
 Litoholinska kiselina